Aulus Corneli Arvina () va ser fecial a Roma. Els fecials eren els missatgers de l'estat encarregats de perpetuar per tradició oral els tractats concertats amb altres ciutats i d'emetre dictàmens sobre les violacions d'aquests tractats.

Va ser enviat al Samni per recuperar els presoners que els samnites havien deixat lliures després de la batalla de les Forques Caudines l'any 321 aC.

Referències 

Gens Cornèlia